Aphareusz kentaur a görög mitológiában 
 Aphareusz görög mitológiai alak, messzéniai király, Periérész fia, az Apharetidák apja
 Aphareusz görög mitológiai alak, Polüpémón fia
 Aphareusz görög tragédiaköltő